Нефтепровод Казахстан-Китай является первым китайским трубопроводом прямого импорта нефти, позволяющим импортировать нефть из Центральной Азии. Он проходит от казахстанского побережья Каспия до Синьцзяна в Китае. Трубопровод принадлежит Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) и казахстанской нефтяной компании КазМунайГаз.

История 
Строительство нефтепровода было согласовано между Китаем и Казахстаном в 1997 году. Первый участок трубопровода от нефтяных месторождений Актюбинской области до Атырау был завершён в 2003 году. Строительство трубопровода из Атасу, Казахстан до Алашанькоу началось в сентябре 2004 года и было завершено в декабре 2005 года. Строительство участка Кенкияк-Кумколь было согласовано между Казахстаном и Китаем 18 августа 2007 года Этот участок был завершён 11 июля 2009 года..

Трубопровод был разработан Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и казахстанской нефтяной компанией «КазМунайГаз».

В настоящее время мощность завода составляет 14 млн тонн в год. Ожидается, что в 2014 году трубопровод достигнет номинальной мощности в 20 млн тонн в год.

Техническое описание 
Трубопровод протяжённостью 2228 километров (1384 мили) проходит от Атырау в Казахстане до Алашанькоу в китайском Синьцзяне. Участок нефтепровода Кенкияк-Атырау имеет протяженность 449 километров (279 миль) и пропускную способность 120 тысяч баррелей в сутки (~6,0×106 т/год). Пропускная способность трубопровода в будущем может быть увеличена до 180 тысяч баррелей в сутки (~9,0×106 т/год). Трубопровод был построен и эксплуатируется компаниями ТОО "Казахстанко-Китайский Трубопровод" и МунайТас  — совместные предприятия CNPC и «Казмунайгаз».

Участок нефтепровода Атасу-Алашанькоу обошёлся в 700 миллионов долларов США. Его длина составляет 987 километров (613 миль), а производительность — 200 тысяч баррелей в сутки (~1,0×107 т/год). Мощность этого участка может быть повышена до 400 тыс. баррелей в сутки (~2,0×107 т/год) к 2011 году. Трубопровод включает в себя станцию учёта нефти на перевале Алатау. Трубопровод был построен и эксплуатируется совместным предприятием CNODC и АО «Казтранс Ойл». Первая нефть по этому трубопроводу попала на нефтеперерабатывающий завод в августе 2006 года.

Протяжённость участка Кенкияк-Кумколь составляет 792 километра (492 мили). Его первоначальная транспортная мощность составляет 10 миллионов тонн в год. Эта секция вышла на полную мощность в 2011 году.

Нефтепровод Алашанкоу—Душаньцзы 
В Алашанькоу этот трубопровод соединён с нефтепроводом Алашанькоу-Душаньцзы, который представляет собой трубопровод длиной 246 километров (153 мили), соединяющий нефтепровод Казахстан-Китай с районом Душаньцзы. Пропускная способность трубопровода составляет 10 миллионов тонн нефти в год, и он поставляет в основном нефтеперерабатывающему заводу в Душаньцзы. Трубопровод был введён в эксплуатацию 21 декабря 2005 года, а первая нефть по этому трубопроводу поступила на нефтеперерабатывающий завод 29 июля 2006 года. Трубопровод построен и эксплуатируется Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC).

Поставка нефти 
Нефтепровод Казахстан-Китай поставляет нефть с месторождений Актюбинской области и . В дальнейшем основным источником поставок станет месторождение Кашаган. Трубопровод используется также для транспортировки нефти из Западной Сибири Россией по соединению с нефтепроводом Омск (Россия)-Павлодар (Казахстан)-Шымкент-Туркменабад (Туркмения) в нефтяном терминале Атасу. Нефть транспортируется по этому трубопроводу российскими компаниями ТНК-BP и «Газпром нефть».

См. также 
 Газопровод Туркмения — Китай
 Восточная Сибирь — Тихий океан

Примечания

Ссылки 
 Chow, Edward, «Central Asia’s Pipelines: Field of Dreams and Reality» in Pipeline Politics in Asia: The Intersection of Demand, Energy Markets, and Supply Routes (National Bureau of Asian Research, 2010)
 The Geopolitics of Oil Pipelines in Central Asia, Article on the Kazakhstan-China pipelines featured in Vestnik, the Journal of Russian and Asian Studies Winter 2007

Нефтепроводы Казахстана
Казахстано-китайские отношения